Titanogorgon  es un género extinto de terápsido gorgonópsido que vivió en África durante el Pérmico Superior. El género consta de una especie: T. maximus.

Fue probablemente el mayor gorgonopsido africano conocido, con un enorme cráneo de 50 cm de largo, podía morder con gran fuerza, incluso para destgrozar el hueso (hay restos de coprolitos de Titanogorgon que contienen trozos de hueso ), probablemente que se alimentan de la abundante fauna de la formación Ruhuhu. Vivió en Tanzania en el Periodo: Pérmico Superior.

Referencias

Gorgonopsia
Taxones con nombres de la mitología clásica